Der Jäger steht für:

 Der Jäger (Tschechow), Kurzgeschichte (1885)

Filme:
 Der Jäger (1975), US-amerikanischer Film von Tay Garnett und Ford Beebe Jr. 
 Der Jäger (1998), türkischer Film von Erden Kiral 

Siehe auch:
 Der Jäger von Fall
 Der Jäger Gracchus, Erzählung von Franz Kafka (1917)
 Der Jäger vom Roteck, deutscher Film von Hermann Kugelstadt (1956)
 Herne der Jäger, Figur aus Die lustigen Weiber von Windsor von William Shakespeare